Абальсискета (, , )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Толосальдеа. Занимает площадь 11,18 км². Население — 326 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 39 км. Южная часть муниципалитета входит в состав национального парка Аралар.

История 
Получил статус города в 1615 году. Наибольший показатель численности населения относится к середине XIX века, когда оно достигало 800 человек.

Приходская Церковь Сан-Хуана Батисты возведена в XVI веке. Один из её колоколов датируется 1493 г.

Население

Примечания

Ссылки 
 Abalcisqueta en Google Maps

Муниципалитеты Гипускоа